Port of Miami () — дебютный студийный альбом американского рэпера Рика Росса. Он был выпущен 8 августа 2006 года на лейблах Slip-n-Slide Records, Def Jam Recordings и Poe Boy Entertainment. Первоначально альбом назывался Career Criminal, но был переименован в знак того, что Майами был основным пунктом приема партий кокаина в США. Над альбомом работала команда продюсеров The Monsters & The Strangerz из Майами. Альбом дебютировал на первом месте в Billboard 200, за первую неделю было продано 187 000 копий.

В 2010 году сайт Rhapsody назвал его одним из лучших в жанре «кок рэп» за всё время.

Об альбоме 
Название альбома ссылается на то, что именно Майами является основным местом доставки кокаина в США.

Пластинка дебютировала на #1 в Billboard 200 с проданным тиражом около 187 000 копий за первую неделю.

По данным RIAA пластинка стала платиновой, к ноябрю 2006 года разойдясь тиражом 500 000 копий. Всего было продано около 857 000 копий альбома.

Первым синглом стала песня «Hustlin», получившая серьёзную ротацию на радиостанциях. На неё также есть ремикс, в котором также участвуют Jay-Z и Young Jeezy.

Вторым синглом стала песня «Push It», спродюсированная Джонатаном Ротемом. В песне присутствует семпл из песни «Push It to the Limit» фильма Лицо со шрамом.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы Рика Росса
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200